Запрудино — название нескольких населённых пунктов:
 Запрудино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Запрудино — деревня в Ефремовском районе Тульской области.